Нашествие монголов, монгольское вторжение, поход монголов, монгольское завоевание — экспансия войск Монгольской империи на территории государств Европы и Азии, проходившее в период с XIII по XV век.

Нашествие
 Нашествие монголов (трилогия) — историческая трилогия Василия Яна о западных завоеваниях монголов.
 Нашествие монголов (песня) — японская патриотическая песня (гунка) 1892 года о втором монгольском нашествии на Японию.
 Монгольское нашествие на Русь — вторжения войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237—1240 гг. в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

Завоевание
 Монгольское завоевание Китая — покорение монголами Китайских государств, происходившее в XIII веке.
 Монгольское завоевание Бирмы — экспансия войск Монгольской империи на территорию Бирмы, которое произошло во второй половине XIII века и включало в себя несколько вторжений войск Монгольской империи в царство Баган.
 Монгольское завоевание Средней Азии — вторжения войск Монгольской империи на территории государств Средней Азии от Инда до Каспийского моря (Кара-киданьское государство, государство Хорезмшахов и др.)
 Монгольское завоевание Кавказа — экспансия войск Монгольской империи на территориях государств и племён Кавказа.
 Монгольское завоевание Анатолии — быстрое и довольно успешное завоевание территории Анатолии с 1241 по 1243 год.
 Монгольское завоевание Волжской Булгарии — действия монгольских войск на средней Волге в первые годы правления Угедея и в ходе их западного похода против Волжской Булгарии.
 Монгольское завоевание государства Дали — боевые действия между Монгольской империей и государством Дали, завершившиеся уничтожением Дали и включением его территории в состав монгольской империи.
 Монгольское завоевание империи Южная Сун — боевые действия между Монгольской империей и китайским государством Южная Сун, завершившиеся уничтожением китайского государства и включением его территории в состав империи Юань.
 Монгольское завоевание Си Ся — боевые действия между Монгольской империей и государством Си Ся, завершившиеся разгромом тангутской державы и включением её территории в состав монгольского государства.

Вторжение
 Монгольские вторжения в Японию — попытки вторжения монголов в Японию, которые были предприняты монголо-корейско-китайской империей внука Чингисхана Хубилая дважды: в 1274 и 1281 годах.
Монгольские вторжения в Рюкю в 1292 и 1297
 Монгольские вторжения в Индию — ряд нападений войск Монгольской империи на Делийский султанат, произошедших в XIII веке.
 Монгольское вторжение на Яву — карательный поход империи Юань против государства Сингасари.
 Монгольские вторжения во Вьетнам — три военные операции, в ходе которых Монгольская империя, завоевавшая к тому времени Китай, вторгалась на территорию государств Дайвьет (династия Чан) и Чампа, расположенных на территории современного Вьетнама.
 Монгольские вторжения в Сирию — экспансия войск Монгольской империи территории Сирии.
 Монгольские вторжения в Палестину — экспансия войск Монгольской империи территории Палестины.
 Монгольские вторжения в Польшу — три нападения монгольских войск на Польшу, произошедших в XIII веке.
 Монгольские вторжения в Венгрию — вторжения монголов в Венгерское королевство, происходившие в XIII веке.
 Монгольские вторжения в Корею — серия военных кампаний Монгольской империи против Кореи, в те времена известной как Корё в период с 1231 по 1259.

Поход
 Ближневосточный поход монголов — один из крупнейших завоевательных походов монгольской армии, направленный против иранских исмаилитов-низаритов, халифата Аббасидов, сирийских Айюбидов и мамлюков Египта.
 Западный поход монголов — поход войск Монгольской империи в Восточную и Центральную Европу в 1236—1242 гг. во главе с чингизидом Батыем и военачальником Субэдэем.

См. также 
 Монгольская империя
 Монгольские завоевания